Niemcy:
 Greifswald – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Greifswald – stacja kolejowa w Greifswaldzie
 Greifswald – dawne powiaty

Inne:
 Greifswald w świetle księżyca – obraz

Zobacz też:
 Kreis Greifswald
 Landkreis Greifswald